Een grand hotel is een groot en luxueus hotel doorgaans gehuisvest in een statig gebouw in een traditionele of klassieke bouwstijl. 

Grand Hotel kan ook verwijzen naar:
 Grand Hotel (film), een Amerikaanse film uit 1932
 Grand Hotel (album), een album van Procol Harum uit 1973
 Grand Hotel (nummer), een nummer van Procol Harum uit 1973
 Grand Hotel (televisieserie), een Spaanse televisieserie uit 2011
 Grand Hotel (2019), een Amerikaanse televisieserie uit 2019
 Grand Hotel Central, een voormalig hotel in de Nederlandse stad Den Haag
 Grand Hotel Gooiland, een evenementenlocatie, hotel en theater in het Nederlandse Hilversum
 Grand Hotel Krasnapolsky, een luxehotel in de Nederlandse stad Amsterdam
 The Grand Budapest Hotel, een film uit 2014 van Wes Anderson
 Grand Hotel Records, een platenlabel